„Narvalo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Narvalo” – okręt podwodny typu Glauco z początku XX wieku
 „Narvalo” – okręt podwodny typu Squalo z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów